

Мосеєво — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Мосеєво — присілок, П'ятовське сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область
 Мосеєво — присілок, Мосеєвське сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область
 Мосеєво — присілок, Ярський район, Удмуртія